Plusieurs communes en Belgique et en France possèdent une rue Saint-Julien :

Rue Saint-Julien à Molenbeek-Saint-Jean ;
 Rue Saint-Julien à Liège.

Rue Saint-Julien à Nancy ;
 Rue Saint-Julien à Nantes ;
 Rue Saint-Julien-le-Pauvre à Paris ;
 Rue Saint-Julien à Reims ;
 Rue Saint-Julien à Rouen.

Voir aussi 
 Avenue de l'Église Saint-Julien
 Place Saint-Julien

Julien Rue